Conjunción puede hacer referencia a:
 La conjunción astronómica, encuentro aparente de dos o más astros en el cielo, por encontrarse alineados con respecto al punto de observación.
 La Conjunción Astral de Idhún, una conjunción astronómica especial ficticia.
 La conjunción gramatical, palabra que enlaza proposiciones, sintagmas u otras palabras para darle cierto sentido a la oración.
 La conjunción lógica; en lógica y matemáticas, un operador lógico que resulta verdadero si los dos operadores son verdaderos.
 La conjunción, otra denominación del zeugma, una figura retórica.

Enlaces externos